Azúa ist der Familienname folgender Personen:

 Félix de Azúa (* 1944), spanischer Schriftsteller
 Juan Azúa (1938–2006), chilenischer Dirigent
 Jesús Moraza Ruiz de Azúa (* 1945), katholischer Priester, Prälat von Lábrea

Siehe auch:
 Azua